Loma de la Rosa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Loma de la Rosa, Michoacán de Ocampo, ort, Maravatío, 
 Loma de la Rosa, Delstaten Mexiko, ort, Villa Victoria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar